Зимняя классика 2023 — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2022/2023 между командами «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз», который состоялся 2 января 2023 года на стадионе «Фенуэй Парк» в Бостоне.

Предыстория 
В апреле 2022 года лига объявила, что матч «Зимней классики» в сезоне 2022/23 состоится 2 января 2023 года в Бостоне между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».

Для «Бостона» этот матч стал пятым в истории клуба, сыгранным на открытом воздухе. Клуб трижды принимал участие в «Зимней классики» (2010, 2016, 2019), в которых одержал две победы, а также в 2021 году участвовал в матче на озере Тахо, в котором обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 7:3.

«Питтсбург» в шестой раз сыграл под открытым небом. В предыдущих пяти матчах «Пингвинз» одержали 2 победы и потерпели 3 поражения.

Стадион 
«Фенуэй Парк» является бейсбольным стадионом где свои домашние матчи проводит клуб МЛБ «Бостон Ред Сокс». Стадион уже принимал матч «Зимней классики 2010», в котором «Бостон Брюинз» обыграл в дополнительное время «Филадельфию Флайерз» со счётом 2:1.

Турнирное положение перед матчем 
Перед встречей, «Бостон Брюинз» провёл в сезоне 2022/23 36 матчей в которых одержал 28 побед, потерпел 8 поражений, 4 из которых в основное время и с 60 очками занимал 1-е место в Атлантическом дивизионе.

«Питтсбург Пингвинз» в сезоне 2022/23 провёл 36 матчей, в которых одержал 19 побед, потерпел 17 поражений, 6 из которых в овертайме и по буллитам, и с 44 очками занимал 5-е место в Столичном дивизионе.

Матч зимней классики 2023 является второй встречей этих двух клубов в сезоне 2022/23. Предыдущая состоялась 1 ноября в Питтсбурге и завершилась победой «Бостона» в овертайме со счётом 6:5.

Составы команд

Бостон Брюинз 

Главный тренер: Джим Монтгомери

Питтсбург Пингвинз 

Главный тренер: Майк Салливан

Матч 
Первый период голов не принёс, однако на 16-й минуте матча, основной вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри получил травму и был заменён на Кейси Десмита. Счёт в матче был открыт в середине 2-го периода, когда нападающий гостей Каспери Капанен поразил ворота Линуса Улльмарка. В 3-м периоде нападающий «Бостона» Джейк Дебраск оформил дубль и принёс своей команде победу в матче со счётом 2:1. Для «Питтсбурга» это поражение стало пятым подряд в сезоне.

Три звезды матча 
 Джейк Дебраск («Бостон Брюинз») — 2 гола;
 Каспери Капанен («Питтсбург Пингвинз») — 1 гол;
 Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») — 26 сейвов.

Примечания 

Зимняя классика НХЛ

2023 год в хоккее
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Бостоне